Mužská čtyřhra Kremlin Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. V roce 2020 se turnaj kvůli koronavirové pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl brazilsko-nizozemský pár Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop, jehož členové nestartovali společně. Demoliner nastoupil s Marcusem Daniellem. Na úvod však podlehli Beharovi s Escobarem. 

Vítězem se stal nenasazený finsko-nizozemský pár Harri Heliövaara a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal hercegovsko-srbské turnajové čtyřky Tomislava Brkiće s Nikolou Ćaćićem. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 4–6 rozhodl až supertiebreak těsným poměrem míčů [11–9], v němž šampioni odvrátili tři mečboly ze stavu [6–9]. Oba si při první společné účasti ve čtyřhrách připsali do žebříčku ATP 250 bodů. Heliövaara na okruhu ATP Tour vybojoval druhý deblový titul a pro 38letého Middelkoopa to bylo jedenácté turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Andrej Golubjev /  Hugo Nys (1. kolo)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (1. kolo)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2021